Valloria – frazione del comune italiano di Guardamiglio
 Valloria – frazione del comune italiano di Prelà
 Valloria – frazione del comune spagnolo di Las Aldehuelas
 Valloria – quartiere della città italiana di Savona
 Valloria (oggi Valloriate) – comune italiano